Broke steht für:
 Broke (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 tom Broke, ostfriesisches Adelsgeschlecht
 Baron Willoughby de Broke, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of England
 2 Broke Girls, US-amerikanische Sitcom
 Gopher Broke, US-amerikanischer animierter Kurzfilm
 HMS Broke (1914), Schlachtschiff
 Orca ten Broke, Binnenschiff
 Broke (New South Wales), Ort in New South Wales, Australien
 Broke (Western Australia), Ort in Western Australia, Australien 

Siehe auch:
 Brok
 Brocke
 Broken